Japonska Formula 3000 sezona 1995 je bila deveto in zadnje prvenstvo Japonske Formule 3000 pod tem imenom.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R13=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NS=ni štartal

1995 v športu
1995